Wyścig na 200 m stylem klasycznym kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 2:26.89 (minimum A) oraz 2:32.03 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była Rebecca Soni.

Rywalizacja rozpoczęła się 1 sierpnia o 10:43 czasu londyńskiego, półfinały rozegrane zostały tego samego dnia o 20:29. Finał konkurencji odbył się dzień później o 19:40.

Tytuł mistrzyni olimpijskiej obroniła Amerykanka Rebecca Soni, ustanawiając rekord świata.

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

200 m stylem klasycznym kobiet